Lyon (o lion) puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Francia 
 Lyon, ciudad.

en Estados Unidos 
 Lyon, ciudad de Misisipi.

Condado 
 Condado de Lyon, .

Personas 
Lyon, pseudónimo del caricaturista e historietista mexicano Manuel Alberto León.

Miscelánea 
 9381 Lyon (1993 RT19), asteoide;
 Olympique de Lyon, un club de fútbol de Francia con sede en Lyon;

O Lion:
 Lion (1995), videojuego;
 Lion (1983-1989), banda británica;
 Lion (1909-1912), constructor de automóviles;
 Lion Feuchtwanger (1884-1958), novelista judío de origen alemán; pseudónimo: J.L. Wetcheek;
 Lion (2016), película indo-australiana basada en la historia real de Saroo Brierley.
 «Lion» (2008), canción de la cantante japonesa Megumi Nakajima.
 «Lion» (2019), canción del grupo surcoreano (G)I-dle.